Krzysztof Zamorski – historyk, profesor UJ, dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej
 Krzysztof Zamorski – muzyk i dziennikarz polskiego pochodzenia